Жан-Батист Жак Огюсте́н (; 1759—1832) — французский художник-миниатюрист и эмальер.

Биография 
Родился 15 августа 1759 года в городе Сен-Дье-де-Вож в семье мастера-стекольщика.

С детства у мальчика развились способности к рисованию. Считается, что он мог получить первые уроки живописи в Нанси у Жана-Батиста Клодо и, возможно, у . После нескольких месяцев 1781 года, проведённых в Дижоне, он в этом же году прибыл в Париж, где вскоре получил известность как миниатюрист. Во время Французской революции был в Бресте (1789) и Сен-Дье-де-Воже (1791).

Начиная с Салона 1791 года, он создаёт портреты как революционеров, так и дворян и буржуа. Писал портреты знаменитых людей своего времени: Наполеона I, короля Голландии, мадам Рекамье и др. В 1806 году Жак Огюстен был награждён золотой медалью и суммой . Его признание пережило смену многих режимов, при которых он работал.

Разбогатев, Огюстен женился 8 июля 1800 года на одной из своих учениц — Полин Дюкрюэ (Pauline Ducruet), которая была на  моложе его. Она была помощницей мужа и выполняла самостоятельные работы.

В 1821 году художник был удостоен ордена Почётного легиона. В последние годы жизни он страдал от подагры и умер 13 апреля 1832 года в Париже в результате эпидемии холеры. Был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Вместе с художником-миниатюристом Жаном-Батистом Изабе Жак Огюстен был самым значительным учителем миниатюрной живописи своего времени и воспитал большое количество учеников.

В его честь назван лицей Lycée professionnel Jean-Baptiste Jacques Augustin в городе Нанси.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Jean-Baptiste Jacques Augustin 
 Жан-Батист Жак Огюстен 

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Художники-миниатюристы
Похороненные на кладбище Пер-Лашез